SkyTrain или Skytrain:

Общественный транспорт 
 SkyTrain (Ванкувер) — система лёгкого метро в Ванкувере (Канада).
 Bangkok Skytrain — надземная скоростная транспортная система в Бангкоке (Таиланд).
 Changi Airport Skytrain — интертерминальная автоматическая система передвижения пассажиров в Changi Airport в Сингапуре.
 Düsseldorf Airport Skytrain — интертерминальная автоматическая система передвижения пассажиров в Rhein-Ruhr-Flughafen в Дюссельдорфе.
 Sydney Monorail в Сиднее (Австралия) иногда описывают как Skytrain.

Авиация 

 C-47 Skytrain или Dakota — американский военно-транспортный самолёт, разработанный на базе пассажирского DC-3.
 C-9B Skytrain II — военно-транспортный самолёт, разработанный на базе пассажирского DC-9.
 Дешёвый трансатлантический сервис Laker Airways.